Pithèque est un terme savant désuet qui a longtemps désigné une ou plusieurs espèces de singes plus ou moins imaginaires. Construit à partir du terme grec  (« singe »), il évoque surtout la description d'Aristote dans Histoire des animaux (Aristote) qui décrit ces animaux comme proches de l'homme et dépourvus de queue.
 Le comte de Buffon s'inspire de ce témoignage pour décrire le « Pithèque », bipède en partie imaginaire qu'il est difficile de rapprocher d'une espèce réelle ;
 Carl von Linné et ses successeurs lui attribue un nom scientifique : Simia sylvanus. Ce nom deviendra le protonyme de Macaca sylvanus, le magot (Simia inuus selon Linné) ;
 Étienne Geoffroy Saint-Hilaire crée en 1812 le genre Pithecus (les « orangs ») qui regroupe l'orang-outan (Pithecus satyrus), le gibbon (Pithecus lar), l'orang varié (Pithecus variegatus) et le wouwou (Pithecus leuciscus). Ce genre est supprimé en 1929 par la Commission internationale de nomenclature zoologique en même temps que le genre Simia et l'espèce Simia satyrus, en raison de la confusion qu'ils entrainent.
 Le terme a servi de base à la construction de plusieurs noms servant à désigner
 des groupes de primates :
 Cercopithèque, les « singes à queues », pour les différencier des « vrais singes » (ceux qui en sont dépourvus) ;
 Semnopithèque, les « singes vénérables », en hommage au culte fait à ces primates en Inde ;
 Rhinopithèque
 Propithèque
 Miopithèque
 des primates fossiles :
 Australopithèque
 Dryopithèque
 Sivapithèque
 Ouranopithèque
 Gigantopithèque
 Griphopithèque
 Ardipithèque
 Pliopithèque
 Anthropopithèque
 des animaux plus ou moins apparentés aux singes :
 Galéopithèque

Notes et références 
 

Primate (nom vernaculaire)
Nom de primate ambigu
Mammifère légendaire